Le Jugement dernier est un événement, qui selon la Bible et le Coran, verra la résurrection des morts et leur jugement par Dieu.

Ce terme peut également faire référence à :

Peinture 
 Le Jugement dernier, fresque peinte par Giotto dans l'Église de l'Arena à Padoue entre 1303 et 1306.
 Le Jugement dernier, fresque peinte par Andreï Roublev dans la Cathédrale de la Dormition de Vladimir en 1408-1409.
 Le Jugement dernier, huile sur bois peint par Jan van Eyck entre 1420 et 1425 (actuellement à New York).
 Le Jugement dernier, tableau peint par Fra Angelico vers 1430 (actuellement à Florence).
 Le Jugement dernier, triptyque peint par Fra Angelico vers 1450 (actuellement à Rome).
 Le Jugement dernier, triptyque peint par Hans Memling entre 1467 et 1471.
 Le Jugement dernier, fresque de Fra Bartolomeo, réalisée entre 1499 et 1501.
 Le Jugement dernier, triptyque peint par Jérôme Bosch en 1504 (actuellement à Vienne).
 Le Jugement dernier, triptyque peint par Jérôme Bosch ou son atelier (actuellement à Bruges).
 Le Jugement dernier, triptyque non achevé peint par Jérôme Bosch (actuellement à Munich).
 [[Le Jugement dernier (Maître de la Sainte Parenté de Biberach)|Le Jugement dernier]], prédelle d'un retable attribué au Maître de la Sainte Parenté de Biberach ou à son atelier entre 1510 et 1520 (actuellement à Lyon).
 Le Jugement dernier, fresque peinte par Michel-Ange dans la Chapelle Sixtine au Vatican entre 1536 et 1541.
 Le Jugement dernier, tableau peint par Venusti, copie de la fresque de Michel-Ange, réalisée en 1549 et conservée au musée de Capodimonte à Naples.

 Musique 
 Le Jugement dernier H 401 pour solistes, chœur, 2 dessus instrumentaux, et basse continue est un Oratorio de Marc-Antoine Charpentier composé vers 1680.
 Le Jugement dernier à 3 chœurs, 2 violons, et cordes est un Oratorio de Giacomo Carissimi.

 Littérature 
 Le Maître du Jugement dernier (), un roman de Leo Perutz paru en 1923.

 Théâtre  
 Le Jugement dernier (), pièce de Ödön von Horváth créée en 1937.
 Le Jugement dernier, pièce de Bernard-Henri Lévy créée en 1992 au théâtre de l'Atelier.

 Cinéma 
 Le Jugement dernier, film français de René Chanas (1945).
 Le Jugement dernier (), film italien de Vittorio De Sica (1961).
 Terminator 2 : Le Jugement dernier (Terminator 2: Jugdment Day), film américain de James Cameron (1991).

 Télévision 
 Jugement dernier (Firebomb), seizième épisode de la saison 2 d'''Alias diffusé en 2003 ;
 Le Jugement dernier (Thank God, It's Doomsday), dix-neuvième épisode de la saison 16 des  Simpson diffusé en 2005 ;
 Jugement dernier, quatrième épisode de la saison 12 de PJ diffusé en 2008 ;
 Le Jugement dernier (Judgement Day),  et  épisodes de la saison 5 de NCIS : Enquêtes spéciales diffusé en 2008 ;
 Jugement dernier, septième épisode de la saison 3 de RIS police scientifique diffusé en 2008 ;
 Le Jugement dernier (Doomsday), vingt-deuxième épisode de la saison 8 de Smallville diffusé en 2009 ;
 Le Jugement dernier (Doomsday Prophecy), téléfilm canadien de Jason Bourque diffusé en 2011 ;
 Le Jugement dernier (Doomsday), sixième épisode de la saison 8 de The Office diffusé en 2011 ;
 Le Jugement dernier (Judgement Day), quatorzième épisode de la saison 4 d'Ash vs. Evil Dead diffusé en 2018 ;
 Le Jugement dernier (Reckoning), quatorzième épisode de la saison 4 de S.W.A.T. diffusé en 2021.